Termin CELS ima više značenja.

 Celuloza 1,4-beta-celobiozidaza (redukujući kraj), enzim
 Žak Filip Martin Cels (), francuski botaničar